ideał pierwszy w teorii pierścieni
 ideał pierwszy w teorii mnogości i logice matematycznej